Bijelo (dt. weiß) ist die Bezeichnung von

Bijelo dugme, Rockband des früheren Jugoslawien aus Sarajevo
Bijelo Polje, Stadt im Norden Montenegros
Bijelo Selo, kroatisch für Pama, Gemeinde im Burgenland im Bezirk Neusiedl am See

Siehe auch: Bijilo